Neapolis (o Neapoli, dal greco Νεάπολις, nuova città) può riferirsi a:

Geografia
Cipro
 Neapoli – frazione di Nicosia
Crimea
 Neapolis – antica città della penisola di Crimea
Grecia
 Neapoli – ex comune nella periferia della Macedonia Centrale
 Neapoli – ex comune nella periferia della Grecia Occidentale
 Neapoli – frazione ad est di Vouprasia, nella prefettura dell'Elide
 Neapoli – frazione e antica denominazione di Kavala, capoluogo della prefettura di Kavala in Macedonia (la Neapolis di cui si parla in Atti 16:11)
 Neapoli – ex comune nella periferia della Macedonia occidentale, nell'unità periferica di Kozani
 Neapoli – nell'isola di Lesbo
 Neapoli – il principale centro del comune di Voies in Laconia
 Neapoli – comune della prefettura di Lasithi, nell'isola di Creta
 Neapoli – quartiere sulle pendici nordoccidentali del Monte ciuccia
 Neapoli – antica città del comune di Pallini, nella prefettura Calcidica
Italia
 Napoli – capoluogo della Regione Campania
 Neapolis – antica città le cui rovine si trovano a Guspini (SU), in Sardegna
 Neapolis – antica città della Puglia
 Neapolis – quartiere dell'antica Siracusa e circoscrizione dell'odierna città
Palestina
 Nablus – città della Palestina (antico nome Flavia Neapolis)
 Tunisia
 Nabeul – città capoluogo del governatorato omonimo

Architetture
 Stadio Pubblico Neapolis – struttura utilizzata dalla squadra greca dello Ionikos

Squadre sportive
 Football Club Neapolis – società italiana di calcio con sede a Mugnano di Napoli

Televisione
 Neapolis – trasmissione televisiva sui nuovi media su Rai 3 dal 1999 al 2010

Musica
 Neapolis – album dei Simple Minds
 Neapolis – gruppo musicale
 Neapolis -  Album musicale di Tommy Riccio del 2001. 
Neapolis Rock Festival – festival musicale che si tiene ogni anno a Napoli

Pagine correlate 
 Napoli (disambigua)
 Naples